Experiment může mít více významů:

 experiment (též pokus) – soubor jednání a pozorování, jehož účelem je ověřit nebo vyvrátit hypotézu nebo poznatek, které něco tvrdí o příčinných vztazích určitých fenoménů

označení pro budovu
 Experiment (budova) – bytový dům z počátku 60. let 20. století v Českých Budějovicích
 Chomutovské Experimenty – tři bytové domy o 18 podlažích na sídlišti Březenecká v Chomutově

v kultuře
 Experiment (romaneto) – romaneto Karla Matěje Čapka-Choda z roku 1922
 Experiment (film) – český film režiséra Martina Friče z roku 1943
 Experiment (album) – album skupiny PEHA z roku 2003
 Experiment (pořad) – pořad České televize